Skalníček je český rodový název pro několik druhů lejskovitých ptáků:
 Emarginata Shelley, 1896
 Emarginata schlegelii (Wahlberg, 1855) – skalníček karuový
 Emarginata sinuata (Sundevall, 1858) – skalníček jihoafrický
 Emarginata tractrac (Wilkes, 1817) – skalníček namibijský
 Oenanthe
 Oenanthe dubia (Blundell & Lovat, 1899) – skalníček tmavý
 Oenanthe familiaris (Wilkes, 1817) – skalníček šedohnědý
 Oenanthe fusca (Blyth, 1851) – skalníček hnědý
 Oenanthe melanura (Temminck, 1824) – skalníček černoocasý
 Oenanthe scotocerca (Heuglin, 1869) – skalníček hnědoocasý
 Pinarochroa Sundevall, 1872
 Pinarochroa sordida (Rüppell, 1837) – skalníček slatinný

Související články 
 bělořit
 skalník